LBI peut faire référence à :

 Leveraged buy-in : terme anglais pour financement d'acquisition par emprunt externe.
 Long Beach Island : une île, bande côtière, et ensemble d'agglomérations du comté d'Ocean dans le New Jersey.